Адиль-Гирей:

 Адиль-Гирей — хан Крыма в 1666—1671 годах
 Адиль-Гирей — крымский калга (1577—1578)
 Адиль-Гирей — крымский нурэддин (1651—1659)
 Султан Адиль-Гирей (1819/1820 — 1876) — черкесский князь

См. также 
 Адиль-Герей